Schloss Leitershofen steht für folgende Gebäude im Ortsteil Leitershofen der Stadt Stadtbergen, Landkreis Augsburg, Bayern:

 Oberes Schloss Leitershofen
 Unteres Schloss Leitershofen